Лобас — фамилия.

 Лобас, Леонид Дмитриевич (род. 1948) — Герой Российской Федерации.
 Лобас, Пётр Калиникович (1916—1985) — полковник, Герой Советского Союза.
 Владимир Лобас (Владимир Наумович Берников; род. 1937) — советский писатель, сценарист научно-популярных фильмов, лауреат Ломоносовской премии.